Гедемура (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гедемура — місто у Швеції, у лені Даларна.